Hugo Hamilton är ett vanligt namn inom svenska släkten Hamilton, se:

Hugo Hamilton, 1:e baron Glenawly (cirka 1600–1679), överste
Hugo Hamilton af Hageby (1655–1724), general och friherre, landshövding i Gävle 1716–1719, anlade Fredriksskans
Hugo Johan Hamilton (1668–1748), fältmarskalk 
Jonne Hugo Hamilton (1752–1805), förste direktör för Kungliga Operan 
Hugo Hamilton (1802–1871), friherre, konstnär, teaterchef, överpostdirektör och generaldirektör i postverket.
Hugo Hamilton (1821–1892), greve, riksdagsman
Hugo Hamilton (1832–1903), friherre, riksdagsman
Hugo Hamilton (1849–1928), greve, statsråd

Se även
 Hugo Hamilton (född 1953), irländsk författare